Osoby o tym nazwisku:
 Fráňa Šrámek – czeski anarchista, poeta, prozaik, dramaturg i redaktor
 Jan Šrámek – katolicki ksiądz i polityk
 Karol Šrámek – słowacki siatkarz